De Hel (Friesland), een buurtschap in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
Fort de Hel, een fort in Helwijk
De Hel (vesting Venlo)

Zie ook
Hel (doorverwijspagina)